Arnulfo Arias – comune del Panama
 Arnulfo Arias – ex presidente del Panama